Szövén, város Botoșani megyében
 Săveni (Ialomița megye)
 Săveni (Iași megye)